Коакалко има више значења:

 Коакалко (Тетелес де Авила Кастиљо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Коакалко (Сикотлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Коакалко (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику